Se conoce como Edificio Bencich a distintos edificios levantados por la empresa constructora Bencich Hermanos en la ciudad de Buenos Aires, a saber:

El Edificio 25 de Mayo 238, de oficinas.
El Edificio Arroyo 824, residencial.
El Edificio Arroyo 828, residencial.
El Edificio Arroyo 894, residencial.
El llamado concretamente Edificio Bencich, en la Avenida Roque Sáenz Peña y Florida.
El Edificio Córdoba 801 (esquina Esmeralda), residencial.
El Edificio Entre Ríos 149 residencial, de renta.
El Edificio Mihanovich (hoy Hotel Sofitel Buenos Aires).
El Edificio Viamonte 454, residencial.
El Edificio Viamonte 802 (esquina Esmeralda), residencial